Caia est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 2003), joueur roumain de football

Prénom
Caia van Maasakker (née en 1989), joueuse néerlandaise de hockey sur gazon

Toponyme

Caia, ville de la province de Sofala sur le Zambèze
District de Caia, subdivision de la province de Sofala

Rivière Caia, rivière du district de Portalegre

Voir aussi
(952) Caia,  astéroïde de la ceinture principale
, groupe de musique japonais

Homonymie de toponyme